De finale van de FA Cup van het seizoen 1990/91 werd gehouden op 18 mei 1991 in het oude Wembley Stadium. Nottingham Forest nam het op tegen Tottenham Hotspur. Na verlenging won Spurs de beker met 1-2 door een eigen doelpunt van Nottingham Forest-verdediger Des Walker in de 94e minuut. Tottenham Hotspur-middenvelder Paul Gascoigne scheurde na een kwartier de ligamenten van zijn rechterknie af tijdens het begaan van een overtreding op Gary Charles. Velen geloven dat indien hij deze blessure niet had opgelopen, Gascoigne had kunnen uitgroeien tot een van de beste spelers van zijn generatie.

Finale

Wedstrijd

Zie ook 
 FA Cup 1990/91
 Engels voetbalkampioenschap 1990/91
 Football League Cup 1990/91
 Finale League Cup 1991

1991
Nottingham Forest FC
Tottenham Hotspur FC
FA Cup
FA
Sportevenement in Londen